

Bhutan 
Lhuntse (district), een district in Bhutan
Lhuntse (plaats, Bhutan), een plaats in Bhutan

Tibet 
Lhuntse (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Lhokha in de Tibetaanse Autonome Regio
Lhuntse (plaats, Tibet), een plaats in het arrondissement Lhuntse in Tibet
Dzong van Lhuntse, een vesting in Lhuntse in Tibet